

Biografia
È fratello di Samuel e David Eto'o, anch'essi calciatori.

Collegamenti esterni